

Geografia 
Beaver Dam – comunità non incorporata dell'Arizona
Beaver Dam – città del Kentucky
Beaverdam – CDP del Nevada
Beaverdam – comune dell'Ohio
Beaver Dam – città (city) del Wisconsin
Beaver Dam – comune (town) del Wisconsin

Altro 
Beaver Dam – cultivar di peperoncino